

Pessoas
Marcos Witt
Katarina Witt
Johan de Witt
Rolf Witt

Localidades
Witt (Illinois)
De Witt
Witt (São Paulo)

Outros
2732 Witt (nome de um asteróide)

Desambiguação